

Persone 
 Manuela Falorni – attrice pornografica italiana
 Maria Luisa Falorni – psicologa italiana
 Olivier Falorni – politico francese

Altro 
 6640 Falorni – asteroide